Numele de familie Barcianu se poate referi la:
 Daniel Popovici Barcianu
 Sava Barcianu-Popovici
 Nicolae Droc-Barcianu (1846, Rășinari  1920), profesor, director al liceului "Ion Marinescu" din Giurgiu, participant activ la războiul de independență din 1877-1878, distins cu medaliile Trecerea Dunării și Apărătorii Independenței și cu ordinele Steaua României și Coroana României.

Familii din Transilvania
Nume de familie românești